Насыр Рафикович Уразбаев () — советский государственный и общественный деятель. Секретарь Башкирского обкома ВКП(б) (1941—1946), председатель Совета Министров БАССР (1946—1951), заместитель министра лесной промышленности СССР, начальник Управления лесосырьевых баз Министерства лесной промышленности СССР (1951—1955). Заслуженный деятель науки и техники БАССР.

Биография 
Насыр Рафикович родился в 1902 году в деревне Утяк (ныне Гафурийский район Башкортостана) в семье крестьянина Рафика Вахитовича Уразбаева.

Трудиться начал в 1919 году делопроизводителем Карамышевского волисполкома, затем секретарём, председателем волостного комитета взаимопомощи, секретарем президиума волисполкома в деревне Янгискаин Красноусольского района, заведующим отделом периодической печати Стерлитамакского книготорга.

В 1925 году Насыр Рафикович поступил в Уфимский лесной техникум, по окончании которого работает лесничим, директором Зилимского леспромхоза, инспектором и начальником инспекции треста «Южураллес».

Н. Р. Уразбаев в 1933 году был назначен директором Бурзянского леспромхоза. С 1935 года Насыр Рафикович учился в Архангельской промышленной академии имени В. В. Куйбышева. Окончив академию в 1939 году с отличием по специальности инженера-технолога, он работал главным инженером, заместителем наркома лесной промышленности БАССР.

В 1941 году избирался секретарем Башкирского обкома ВКП(б) по лесной промышленности, а в 1943 году — третьим секретарем обкома партии.

С 1946 по 1951 годы Н. Р. Уразбаев работал председателем Совета министров Башкирской АССР.

В 1951 году переведен в Москву, где работал заместителем министра лесной промышленности СССР, затем начальником управления лесосырьевых баз Министерства лесной промышленности СССР.

С 1955 года до ухода на пенсию в 1962 году Насыр Рафикович работал начальником лесозаготовительного комбината «Башлес».

Н. Р. Уразбаев избирался депутатом Верховного Совета СССР второго и третьего созывов, Верховного Совета РСФСР второго, Верховного Совета БАССР второго и третьего созывов.

Скончался 31 января 1981 года.

Награды и звания 
 Два ордена Ленина (22.03.1949, ...), два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», медали.
 Заслуженный деятель науки и техники Башкирской АССР

Память 
В Уфе на доме, где жил Уразбаев Н. Р., установлена мемориальная доска, а в родной деревне его именем была названа школа, пока не была реорганизована в филиал соседней школы

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 https://web.archive.org/web/20160304043837/http://www.knowbysight.info/UUU/12388.asp
 http://utjak-gaf.ucoz.ru/index/nasyr_urazbaev/0-18

Секретари Башкирского обкома КПСС
Главы правительства Башкирской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР второго созыва
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР третьего созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва